Пильница — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пильница — деревня в Минском районе Минской области.
 Пильница — деревня в Столбцовском районе Минской области.